Szabó Ottó (Szigetvár, 1920. december 20. – Budapest, 1998. november 30.) Jászai Mari-díjas magyar színművész. Szabó Ernő színész fia.

Életpályája 
Karrierje 1943–44-ben a nagyváradi Szigligeti Színházban indult. 1948–1956 között Marosvásárhelyen, a Székely Színházban dolgozott. 1956-ban apjával együtt települt át Magyarországra. 1956–1960 között a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1960–1965 között a Veszprémi Petőfi Színházban lépett fel. 1965–1971 között a József Attila Színház társulatának tagja volt. 1971–1974 között ismét Pécsett játszott. 1974–1976 között Debrecenben a Csokonai Színházban játszott. 1976-tól a Pannónia Szinkronstúdió tagja lett, és több filmszerepet is vállalt.

Színpadi szerepei

Filmjei

Játékfilmek

Tévéfilmek, televíziós sorozatok

Szinkronszerepei

Filmek

Filmsorozatok

Sorozatok

Rajz és animációs filmek

Anime-, rajzfilm- és animációs sorozatok

Hangjátékok 
 Momo Kapor: Álomhinta (1967)
 Vihar Béla: Az utas (1970)
 László Endre: "Te csak húzzad, Bihari!" (1971)
 Alice csodaországban (1979) – Békaember
 Fontane, Theodor: Effi Briest (1979)
 Merle, Robert: A sziget (1979)
 Fallada, Hans: Halálodra magad maradsz (1980)

Díjai, kitüntetései 
 Jászai Mari-díj (1963)

Jegyzetek

Források 
 Hermann Péter: Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1998 CD-ROM, Biográf Kiadó, Budapest, 1997

További információk 
 
 
 
 

Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek
Zsidó származású magyarok
Jászai Mari-díjasok
Szigetváriak
1920-ban született személyek
1998-ban elhunyt személyek
Pécsi színészek